Martin Brunner (Zurique, 23 de abril de 1963) é um ex-futebolista profissional suíço, que atuava como goleiro.

Carreira 
Martin Brunner integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Goleiros da Suíça
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994